Los Ranchos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Miguel Oxtotilpan, ort, Delstaten Mexiko, Temascaltepec, 
 Los Ranchos, Puebla, Chignahuapan, 
 Los Ranchos, Chamula, 
 Los Ranchos, Huixtán, 
 Los Ranchos, Chenalhó, 
 Los Ranchos, Guerrero, General Heliodoro Castillo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar